

Пейден — місто, штат Оклахома
 Пейден — селище, штат Міссісіпі